Keeton steht für:

 Haydn Keeton, englischer Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Keeton Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller